Alpen steht für:
 Plural von Alp, alemannisch für Alm (Bergweide)
 Alpen, deutscher Titel des Filmdramas Alpis von Giorgos Lanthimos aus dem Jahr 2011

Gebirge:
 Alpen, ein mitteleuropäisches Gebirge
 Abessinische Alpen, veraltet für die Ketten Abessiniens in Afrika, siehe Hochland von Abessinien
 Alpengebirge, veraltet für die Faltengebirge von Europa und Nordafrika bis Zentralasien, siehe Alpidische Orogenese
 Albanische Alpen, Prokletije, die Südostdinariden auf dem Balkan
 Apuanische Alpen, eine mittelitalienische Bergkette
 Arrochar Alps, Schottland
 Australische Alpen, alt auch Australalpen, die Bergketten Südostaustraliens
 Issaquah Alps, USA
 Japanische Alpen, das Zentralgebirge der japanischen Hauptinsel Honshū
 Liptauer Alpen, veraltet für die Tatra (Gebirge)
 Neuseeländische Alpen, das Gebirge der neuseeländischen Südinsel
 Prinsesse Caroline-Mathilde Alper, Grönland
 Prinsesse Elisabeth Alper, Grönland
 Pontische Alpen, Anatolien
 Skandinavische Alpen, Skandinavisches Gebirge, der Gebirgszug Norwegens und Schwedens
 Stauning Alper, Grönland
 Transsilvanische Alpen, Siebenbürgener Alpen, die Südkarpaten
 Yeongnam-Alpen, Südkorea

Örtliche Bezeichnungen für Hügellandschaften:
 Alpen, ein Waldgebiet in Bad Hersfeld
 Berliner Alpen, umgangssprachliche Bezeichnungen für geografische Erhebungen in Berlin
 Brachwitzer Alpen bei Brachwitz (Wettin-Löbejün)
 Glindower Alpen bei Glindow
 Kablower Alpen bei Kablow
 Merzdorfer Alpen, Sanddünenlandschaft bei Cottbus
 Rothenthaler Alpen bei Rothenthal
 Rüßdorfer Alpen bei Rüßdorf
 Schweinsdorfer Alpen bei Hainsberg (Freital)

Gemeinden:
 Alpen (Niederrhein), im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen
 Alpen (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil der Stadt Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Alpen (Gemeinde Kohlberg), Ortsteil der Gemeinde Kohlberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Alpen (Selsawet Wjalemitschy), ein Dorf in Weißrussland

Alpen ist der Familienname folgender Personen:
 Amalia von Neuenahr-Alpen (1539–1602), Kurfürstin von der Pfalz und Gräfin von Limburg
 Gumprecht I. von Neuenahr-Alpen (1465–1504), deutscher Adliger
 Gumprecht II. von Neuenahr-Alpen († 1555), Graf von Limburg
 Hugo Alpen (1842–1917), deutsch-australischer Komponist
 Johann von Alpen (1630–1698), Generalvikar im Bistum Münster
 Jutta von Alpen (1921–1989), deutsche Pianistin, Film- und Theaterschauspielerin
 Magdalena von Neuenahr-Alpen († 1627), Gräfin von Limburg

ALPEN steht für:
 ALPEN-Methode, ein Konzept des Zeitmanagements

Siehe auch:

 Alp
 alpin
 Alpe
 Die Alpen (Begriffsklärung)
 Montes Alpes, Gebirge auf dem Erdmond
 Alpen-Maykestag GmbH, österreichisches Unternehmen 
 Trinity Alps